Мото Гран-при Катара было 1-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Эта гонка прошла с 11 по 13 апреля 2009 года на гоночной трассе международного автодрома Лусаил, Доха,Катар.

Из-за обрушившегося на трассу в воскресенье ливня гонка в классе 250 см³ была остановлена после четырёх кругов вместо 18, в классе 250 см³ — после 13 вместо 20, а гонка в классе MotoGP была проведена в понедельник, так как блики прожекторов искусственного освещения, отражавшиеся от влажной трассы, были признаны небезопасными для проведения гонки в тот же вечер.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Катар